Marlos vagy teljes nevén Marlos Romero Bonfim (São José dos Pinhais, 1988. június 7. –) brazil–ukrán labdarúgó, 2022-től az Atlético Paranaense játékosa. 2017-től tagja az Ukrán válogatottnak is.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban
2017. szeptember 30-án az Ukrán labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy meghívták Marlost a válogatott keretébe a koszovói és horvátországi mérkőzésre készülő csapathoz. Ő lett az ukrán válogatottban 2011 és 2014 között szereplő Edmar Halovszkij de Lacerda után a második honosított játékos. 2017. október 6-án Artem Kravec helyére állt be a második félidőben a 2-0-s világbajnoki selejtezőn aratott győzelem alkalmával Koszovóban. 

2017. október 20-án megjelent egy információ, miszerint Marlos egymillió dollárt fizetett a szövetségnek a honosításért, aminek célja lehetett, hogy így klubcsapatában mentesül a légiósokat korlátozó szabályozás alól. A Sahtar Doneck még aznap hivatalos közleményben cáfolta az állítás valódiságalapját.

Statisztika

2017. október 2-án frissítve.

Válogatott
2017. október 10-én frissítve.

Sikerei, díjai
Coritiba
 Brazil másodosztályú bajnok: 2007
 Paraná állami bajnokság győztese: 2008

Sahtar Doneck
Ukrán Szuperkupa-győztes: 2014, 2015, 2017
Ukrán kupagyőztes: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19
Ukrán bajnok: 2016-17, 2017–18, 2018–19

Egyéni
Európa-liga Év csapata: 2015–16
Az Ukrán Premjer League legjobb játékosa: 2016, 2017, 2018

Jegyzetek 

1988-ban született személyek
Brazil labdarúgók
Ukrán labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Coritiba FBC labdarúgói
A São Paulo FC labdarúgói
A Metaliszt Harkiv labdarúgói
A Sahtar Doneck labdarúgói
A CA Paranaense labdarúgói
A Premjer Liha labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek